Черепково — топоним:

Казахстан 
 Черепково — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Молдавия 
 Черепково — село в Флорештском районе.

Россия 
 Черепково — бывшая деревня, вошедшая в состав города Москвы.
 Черепково — деревня в Ногинском районе Московской области.